Бесконе́чность — многозначное слово.
 Бесконечность — категория человеческого мышления, используемая для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых предметов и явлений, для которых невозможно указание границ или количественной меры.
 Бесконечность, в оптике — расстояния, считающиеся достаточными для того, чтобы фронт сферической волны, приходящей с них, был плоским.

Название 
 «Бесконечность» — название песни.
 «Бесконечность» — фильм Марлена Хуциева 1991 года, СССР.
 «Бесконечность» — фильм Мэттью Бродерика 1996 года, США.
 «Бесконечность» — фильм 2015 года.
 «Бесконечность» — фантастический фильм Антуана Фукуа 2021 года, США.

См. также